Rochester  může být:

Austrálie 
 Rochester (Victoria)

Kanada 
 Rochester (Alberta)

Spojené království 
 Rochester – město v anglickém Kentu
 Rochester (Northumberland) – ves v anglickém Northumberlandu

Spojené státy 
 Rochester (Illinois)
 Rochester (Indiana)
 Rochester (Iowa)
 Rochester (Kentucky)
 Rochester (Massachusetts)
 Rochester (Michigan)
 Rochester (Minnesota) 
 Rochester (Missouri)
 Rochester (Nevada)
 Rochester (New Hampshire)
 Rochester (New York)
 Rochester (Ulster County)
 Rochester (Ohio)
 Rochester (Noble County)
 Rochester (Pennsylvania)
 Rochester (Texas)
 Rochester (Vermont)
 Rochester (Washington)
 Rochester (Wisconsin)

Sport 
 Rochester Americans – rochesterský hokejový klub
 Rochester Royals – předchůdce basketbalového týmu Sacramento Kings